TMD ist Abkürzung für:
 Temporomandibular Disorders, Sammelbegriff für Erkrankungen des Kauapparates, siehe Kraniomandibuläre Dysfunktion
 Theatre Missile Defense, ein Abwehrkonzept gegen Raketen mit Atomsprengköpfen
 Tieffliegermelde- und Leitdienst, eine inzwischen aufgelöste Einrichtung der Luftwaffe der Bundeswehr, siehe TMLD
 T-Mobile Deutschland, die Mobilfunksparte der Deutschen Telekom AG und Marktführer in Deutschland
 TMD Friction, deutscher Bremsbelaghersteller
 Transientes myeloproliferatives Syndrom

TM-D steht für:
 , ISO-3166-2-Code der turkmenischen Provinz

Abkürzung